Het ATP-toernooi van Rosmalen 2015 (met de officiële naam Topshelf Open 2015) werd gespeeld van 8 tot en met 14 juni 2015 op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Het enkelspel werd gewonnen door Nicolas Mahut. Hij versloeg in de finale David Goffin met 7-6(1) en 6-1. Het dubbelspel werd gewonnen door Ivo Karlović en Łukasz Kubot. Zij versloegen in de finale Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut  met 6-2 en 7-6(9).

Het gezamenlijke ATP/WTA-toernooi trok 57.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Organisatie 
De gemeente 's-Hertogenbosch stelde een financiële bijdrage ter beschikking van € 50.000,-.

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen